Иван Гагин:
 Гагин, Иван Алексеевич (псевдоним Меер; настоящие имя и отчество Александр Тихонович; 1897—1985) — почётный гражданин Ярославля, полковник, участник Гражданской войны в России, депутат Верховного Совета УзбССР; автор документальной повести «В пороховом дыму».
 Гагин, Иван Сергеевич (1767—1844) — русский историк, археолог и благотворитель.